Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2012 odbywają się między 3 a 11 marca 2012 w szwedzkim Östersund, w mogącej pomieścić 1800 osób Z-hallen.

Tytułów z 2011 broniły Szkotki oraz Szwedzi.

Zupełnie inna drużyna Szkocji (Hannah Fleming) zdołała obronić złote medale pokonując w finale 6:5 Czeszki (Zuzana Hájková). Jest to także pierwszy medal mistrzostw świata dla Czech. Na najniższym stopniu podium uplasowały się Rosjanki (Anna Sidorowa), które zwyciężyły 7:4 nad Szwedkami (Sara McManus).

W konkurencji mężczyzn złote medale wywalczyli Kanadyjczycy (Brendan Bottcher), którzy w finale triumfowali 10:4 nad Szwedami (Rasmus Wranå). 3. pozycję zajęli Szkoci (Kyle Smith) pokonując 7:3 Norwegów (Markus Høiberg).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
11 marca 2012; 9:00

Mały finał 
11 marca 2012; 9:00

Półfinał 
10 marca 2012; 18:00

1-2 
9 marca 2012; 19:00

3-4 
9 marca 2012; 19:00

Tie-breaker 
9 marca 2012; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 marca 2012; 9:00

Sesja 2. 
3 marca 2012; 19:00

Sesja 3. 
4 marca 2012; 14:00

Sesja 4. 
5 marca 2012; 9:00

Sesja 5. 
5 marca 2012; 19:00

Sesja 6. 
6 marca 2012; 14:00

Sesja 7. 
7 marca 2012; 9:00

Sesja 8. 
7 marca 2012; 19:00

Sesja 9. 
8 marca 2012; 12:30

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
11 marca 2012; 13:00

Mały finał 
11 marca 2012; 13:00

Półfinał 
10 marca 2012; 18:00

1-2 
10 marca 2012; 12:00

3-4 
10 marca 2012; 12:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 marca 2012; 14:00

Sesja 2. 
4 marca 2012; 9:00

Sesja 3. 
4 marca 2012; 19:00

Sesja 4. 
5 marca 2012; 14:00

Sesja 5. 
6 marca 2012; 9:00

Sesja 6. 
6 marca 2012; 19:00

Sesja 7. 
7 marca 2012; 14:00

Sesja 8. 
8 marca 2012; 8:00

Sesja 9. 
8 marca 2012; 17:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów 
 
 

2012
2012 w curlingu
Sport w Östersund
2012 w Szwecji
Curling w Szwecji